Estrada - em inglês, road
Ou ainda:
The Road (filme) - filme de 2009

Localidades

Road Town

Desambiguação